Vigaña steht für:

 Vigaña (Belmonte), Parroquia und Ort in der Gemeinde Belmonte de Miranda, Autonome Gemeinschaft Asturien, Spanien
 Vigaña (Grado), Parroquia und Ort in der Gemeinde Grado, Autonome Gemeinschaft Asturien, Spanien

Siehe auch:

 Vigana